Гуся́тин — топоним:

Украина 
 Гусятин — посёлок городского типа,  Гусятинский район,  Тернопольская область.
 Гусятин — село,  Чемеровецкий район,  Хмельницкая область.